Velika nagrada Evrope 2003 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2003. Odvijala se je 29. junija 2003.

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 60
| 1:34:43,622
| 3
| 10
|-
! 2
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 60
| + 16,821 s
| 4
| 8
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 60
| + 39,673 s
| 5
| 6
|-
! 4
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 60
| + 1:05,731 
| 8
| 5
|-
! 5
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 60
| + 1:06,162 
| 2
| 4
|-
! 6
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 59
| +1 krog
| 11
| 3
|-
! 7
| 17
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 59
| +1 krog
| 12
| 2
|-
! 8
| 9
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 59
| +1 krog
| 20
| 1
|-
! 9
| 10
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Petronas
| 59
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 10
| 15
|  Antônio Pizzonia
| Jaguar-Cosworth
| 59
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 11
| 12
|  Ralph Firman
| Jordan-Ford
| 58
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 12
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Ford
| 58
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 13
| 18
|  Justin Wilson
| Minardi-Cosworth
| 58
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 14
| 19
|  Jos Verstappen
| Minardi-Cosworth
| 57
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! 15
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 56
| +4 krogi
| 9
|  
|-
! Ods
| 21
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 53
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 16
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 51
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 37
| Pritisk goriva
| 6
|  
|-
! Ods
| 20
|  Olivier Panis
| Toyota
| 37
| Zavrten
| 7
|  
|-
! Ods
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 25
| Motor
| 1
|}

Formula 1 sezona 2003
2003